Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1993./94.

1. Zagrebačka liga 
Klubovi koji se danas nalaze na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK Maksimir  
 Platinasti jubilej ZNS-a

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL NS Međimurje  
Također i kao 1. ŽNL Međimurska.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri 
 NK Nedelišće

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 

 5
1993-94